— город, расположенный в японской префектуре Токусима.  Город основан 1 мая 1958 года.

20 марта 2006 года посёлки Ханоура и Накагава уезда Нака были слиты с Ананом.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт 

Города префектуры Токусима